Лоялисты ( — «верноподданный», «лоялист», от  — «верный», «лояльный») — тори-колонисты, проживавшие в английских колониях Северной Америки, и занявшие во время Войны за независимость 1775—1783 сторону метрополии. Во время соответствующих исторических событий их часто называли «тори», «роялистами» или «людьми короля».

История 
Лоялисты на территории английских колоний Северной Америки в основном состояли из крупных землевладельцев, части плантаторов-рабовладельцев, торговцев, экономически связанных с метрополией, королевских чиновников на местах, англиканского духовенства. Лоялисты выступали за сохранение североамериканских колоний в составе Великобритании. Лоялисты служили в британской армии, всячески сопротивлялись самопровозглашённым местным властям вплоть до поднятия мятежей и саботажа.

По окончании войны около 100 тысяч лоялистов эмигрировали, в том числе в Канаду и на Багамы, где получили в качестве компенсации земельные участки.

Численность 
Согласно Калхуну, лоялисты, как правило, были старше и богаче, но было также много лоялистов со скромным достатком. Многие активные члены англиканской церкви стали лоялистами. Некоторые недавно прибывшие из Великобритании, особенно из Шотландии, имели высокую долю лоялистов. Лоялисты в южных колониях были подавлены местными патриотами, которые контролировали местное правительство и правительство штата. Многие люди, в том числе бывшие регуляторы в Северной Каролине, отказались присоединиться к восстанию, поскольку ранее они протестовали против коррупции со стороны местных властей, которые позже стали революционными лидерами. Притеснение со стороны местных вигов во время Регламента привело к тому, что многие жители отдаленных районов Северной Каролины не участвовали в Революции или встали на сторону лоялистов.

В районах под контролем патриотов лоялисты подвергались конфискации имущества, а откровенным сторонникам короля угрожали публичным унижением, например, вымачиванием в смоле и перьях или физическим нападением. Неизвестно, сколько гражданских лиц-лоялистов подверглось преследованиям со стороны патриотов, но такое обращение было предупреждением другим лоялистам не брать в руки оружие. В сентябре 1775 года Уильям Дрейтон и лидер лоялистов полковник Томас Флетчелл подписали договор о нейтралитете во внутреннем сообществе Девяносто Шесть, Южная Каролина. За активную помощь оккупировавшей Филадельфию британской армии двое жителей города были осуждены за измену, осуждены и казнены вернувшимися силами патриотов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/loyalists/

История США
Американская революция
Багамские Острова
История Канады